Крис Пайн () (роден на 26 август 1980 г.) е американски актьор.

Филмография 

 Кинофилми

Източници

Външни препратки 
 

Американски актьори и актриси
Американски озвучаващи актьори
Възпитаници на Калифорнийския университет – Бъркли
Американски агностици
Родени в Лос Анджелис